Fernando Tamayo (1963. december 17.) ecuadori nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Fernando Efraín Tamayo. Polgári foglalkozása tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1997-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Ecuadori labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2008-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru rendezte a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Óscar Ruiz játékvezető asszisztenseként jelölte.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. 2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Óscar Ruiz állandó partnere. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 1.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

CONCACAF-aranykupa 
Az Amerikai Egyesült Államok rendezte a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa tornát, ahol  hivatalnoki feladatot kapott.

2005-ös CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

Ázsia-kupa
A 2004-es Copa América a 41. kiírás volt, amely a Dél-amerikai válogatottak első számú tornája. A tornát a CONMEBOL szervezte, melynek a házigazdája Peru volt, ahol három csoporttalálkozón, az egyik negyeddöntőn, a Kolumbia–Costa Rica (2:0) uruguayi Gustavo Méndez játékvezető asszisztenseként, valamint az egyik elődöntőben, az Argentína–Kolumbia (3:0) perui Gilberto Hidalgo bírót szolgálta partbíróként az oldalvonal mellől.

Források 

Ecuadori labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek